} — железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в специальном районе Сэтагая, Токио.

Планировка станции
2 платформы островного типа и 5 путей.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции 
Kyodo Corty